Mattenbach ist ein geographischer Name;

Ortsteil:
 Mattenbach, Stadtteil von Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Gewässer:
 Mattenbach oder Mattabach, rechter Zufluss des Bergalgabachs bei Vorder Bergalga, Gemeinde Avers, Region Viamala, Kanton Graubünden, des linken Oberlaufs des Averser Rheins
 Mattenbach (Eulach), linker Zufluss der Eulach in Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Mattenbach (Ferndorf), linker Zufluss des Ferndorfbachs, auch Ferndorf, in Buschhütten, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Mattenbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Herten, Stadt Rheinfelden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 
 Mattenbach, Oberlaufname des Steinlibachs im Mattenbachtobelwald vor Matten, Gemeinde Heiden, ehemaliger Bezirk Vorderland, Kanton Appenzell Ausserrhoden, der bei Buriet, Gemeinde Thal, Wahlkreis Rorschach, Kanton St. Gallen  in den Alten Rhein (Fußacher Durchstich) mündet
 Mattenbach (Weisse Lütschine), rechter Zufluss der Weissen Lütschine, Gemeinde Lauterbrunnen,  Kanton Bern, siehe auch Mattenbachfall
 Mattenbach (Bern), von der Aare gespiesener Bach im Stadtberner Mattequartier

Siehe auch:
 Mattengraben
 Matzenbach